Это список игр для персональных компьютеров, игровых консолей, мобильных устройств, основанных на комиксах издательства DC Comics.

Список игр

Ссылки 
 Список игр о Бэтмене
 Список фильмов по комиксам DC Comics
 Список игр, основанных на комиксах Marvel
Список игр, основанных на комиксах Dark Horse

Примечания 

Игры
DC Comics

Игры о супергероях